Sántha Lajos (1849–1917) iskolaigazgató-tanító
 Sántha Lajos (1915–1992) tornász, a magyar tornászválogatott edzője